Spojení písmene M a číslice 8 může mít různé významy:

 Mlhovina Laguna – objekt Messierova katalogu, hvězdokupa Messier 8
 M8 Greyhound – americké bojové šestikolové vozidlo
 M8 HMC – americká samohybná houfnice 
 Dálnice M8 – Dálnice M8 v Maďarsku